Kluane steht für:
 Kluane First Nation, ein indianisches Volk in Kanada
 Kluane-Nationalpark, einen Nationalpark im kanadischen Territorium Yukon
 Kluane Icefield, ein Gletschergebiet in Yukon
 Kluane Lake, einen See in Yukon
 Kluane (Yukon), einen Ort in Yukon